Generalgouvernement steht für:

 Generalgouvernement, besetzte Gebiete Polens im Zweiten Weltkrieg
 Generalgouvernement (Russland), russische Verwaltungseinheiten von 1775 bis 1917

während der Befreiungskriege:
 Generalgouvernement Berg 1813–1815
 Generalgouvernement Frankfurt 1813–1815
 Generalgouvernement zwischen Weser und Rhein 1813–1815
 Generalgouvernement Mittelrhein 1814
 Generalgouvernement Niederrhein 1814
 Generalgouvernement Nieder- und Mittelrhein 1814–1815
 Generalgouvernement Sachsen 1813–1815

im Deutsch-Französischen Krieg:
 militärisch besetzte französische Gebiete mit deutscher Zivilverwaltung Generalgouvernement Deutsch-Lothringen 1870/71 und Generalgouvernement Elsass 1870/71 vor ihrer Angliederung an das Deutsche Reich
 Generalgouvernement Reims 1870/71

im Ersten Weltkrieg:
 Generalgouvernement Belgien 1914–1918 	 
 Generalgouvernement Warschau (1915–1918)
 Generalgouvernement Lublin 1915–1918
 Generalgouvernement Serbien 1916–1918
 Generalgouvernement Montenegro 1916–1918

In der japanischen Geschichte wurde das Dazaifu (Amt) auch als Generalgouvernement Tsukushi bezeichnet.

Siehe auch:
 Gouvernement